Ferdinandstraße ist der Name verschiedener Straßen:

 Ferdinandstraße (Hamburg)
 Ferdinandstraße (Hannover)
 Ferdinandstraße (Köln)
 Ferdinandstraße (Mönchengladbach)